Алексей Владимирович Рыбаков:
 Рыбаков, Алексей Владимирович (1959—2013) — советский и российский зоолог.
 Рыбаков, Алексей Владимирович (род. 1974) — киргизский и российский футболист.